But – przysiółek wsi Zawada w Polsce
 BUT (francuska sieć handlowa) – francuska sieć handlowa

Zobacz też 
 Buty (ujednoznacznienie)